Сенишин:
 Сенишин Амвросій Андрій (1903—1976) — церковний діяч, митрополит Філадельфійський Української Греко-Католицької Церкви (1961—1976), василіянин.
 Сенишин Лев (1908—1958) — галицький журналіст і карикатурист.
 Змієнко-Сенишин Галина Всеволодівна (1918—2003) — українська журналістка, публіцистка, мемуаристка, громадська діячка.

Також 
 Синишин
Українські прізвища